Die weiße Sklavin steht für:

 Die weiße Sklavin (Gemälde), Gemälde von Jean Lecomte du Noüy (1888)
 Die weiße Sklavin (Filmreihe), Filmreihe
 Die weiße Sklavin (1906), dänischer Film von Viggo Larsen
 Die weiße Sklavin (1910), dänischer Film von August Blom
 Die weiße Sklavin II, dänischer Film von August Blom (1911)
 Die weiße Sklavin, 3. Teil, deutscher Film von Viggo Larsen (1911)
 Die weiße Sklavin, 1 Teil: Zwei Eide, deutscher Film von Arthur Teuber (1921)
 Die weiße Sklavin, 2. Teil: Das Schweigen der Großstadt, deutscher Film von Arthur Teuber (1921)
 Die weiße Sklavin (1927), deutscher Film von Augusto Genina
 Die weiße Sklavin (1939), französischer Film von Marc Sorkin und Georg Wilhelm Pabst 

Siehe auch:
 Nina, die weiße Sklavin, dänischer Film von Urban Gad (1912)
 Mirza, die weiße Sklavin, österreichisch-ungarischer Kurzfilm (1913) 
 Liane, die weiße Sklavin, deutsch-italienischer Film von Hermann Leitner (1957)
 Den hvide slavehandel, dänischer Film von Alfred Cohn (1910)